Думитраке () — румынская фамилия. Известные носители:

 Думитраке, Мария (род. 1977) — румынская гребчиха.
Думитраке, Ион (Йоан) (1889—1977) — румынский корпусной генерал, командир горнострелковых соединений, воевал в Крыму и на Кавказе.
 Думитраке, Флоря (1948—2007) — румынский футболист.